Jurong (Indrajaya), een bestuurslaag in Indonesië
Jurong (Jiangsu), stad in de Chinese provincie Jiangsu
Jurong (Peukan Baro), een bestuurslaag in Indonesië
Jurong (Sawang), een bestuurslaag in Indonesië
Jurong (Singapore), regio in Singapore
Jurong (eiland), kunstmatig eiland van Singapore, bij Jurong
Jurong Lake, Singaporees meer bij Jurong
East Jurong, wijk in Singapore, in het oosten van Jurong
West Jurong, wijk in Singapore, in het noordwesten van Jurong